L'Open d'Edmonton de squash 2014 est l'édition 2014 de l'Open d'Edmonton de squash qui se déroule du 27 au  à Edmonton. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Dane Sharp.

Simon Rösner remporte la finale en s'imposant face à Tarek Momen.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

Compétition de squash à Edmonton
Sport au Canada en 2014
Squash en 2014
Sport en novembre 2014